Pólux pode significar:

 Pólux, irmão de Castor, Helena e Clitemnestra, na mitologia grega.
 Pólux (estrela), estrela da constelação de Gêmeos/Gémeos.
 Pólux (montanha) nos Alpes Peninos, Valesianos ou Valaisanos, Itália/Suíça.

Algumas espécies de formigas são chamadas de pollux:
 Pristomyrmex pollux
 Solenopsis pollux

Desambiguação